Bigorre peut désigner :
 Bigorre, un village de Haute-Loire ;
 Bigorre, une région naturelle du Sud-Ouest de la France ;
 Bigorre, un vin de pays de la Bigorre (région ci-dessus).

Voir aussi 
 Comté de Bigorre, une région historique française